FitzRoy Somerset (1788-1855) – brytyjski arystokrata, żołnierz i polityk, 1. baron Ranglan
 FitzRoy Somerset (1885-1964) – brytyjski arystokrata i antropolog amator, 4. baron Raglan